Гео́ргий Макси́мович Пу́шкин (, дер. Малая Коноплянка, Смоленская губерния, Российская империя — , Москва, РСФСР) — советский дипломат и партийный деятель. Чрезвычайный и полномочный посол.

Биография 

Член ВКП(б) с 1939 г. В 1931 г. окончил Московский институт народного хозяйства им. Г.В.Плеханова, в 1937 г. — Институт дипломатических и консульских работников НКИД СССР.

С 1931 г. — сотрудник плановых органов Сибири, Управления народнохозяйственного учёта при СНК РСФСР.
 1937—1939 гг. — сотрудник II Западного, Центрально-Европейского отделов НКИД СССР,
 1940—1941 гг. — полномочный представитель, чрезвычайный и полномочный посол СССР в Словакии,
 1941—1942 гг. — заместитель заведующего IV Европейским отделом МИД СССР,
 1942—1944 гг. — генеральный консул СССР в Урумчи (Китай),
 1944—1945 гг. — политический советник Союзной контрольной комиссии в Венгрии,
 1945—1949 гг. — чрезвычайный и полномочный посланник (с 1948 — посол) СССР в Венгрии,
 Июнь—октябрь 1949 г. — заведующий отделом МИД СССР, одновременно председатель Комитета радиовещания при Совете Министров СССР,
 1949—1952 гг. — глава дипломатической миссии СССР в ГДР (был первым советским послом в ГДР),
 1952—1953 гг. — заместитель министра иностранных дел СССР,
 1953—1954 гг. — заведующий Отделом стран Среднего и Ближнего Востока, III Европейским отделом МИД СССР, член Коллегии МИД СССР,
 1954—1955 гг. — верховный комиссар СССР в ГДР,
 1954—1958 гг. — чрезвычайный и полномочный посол СССР в ГДР.

В 1958—1959 гг. — заведующий Отделом информации ЦК КПСС. Валентин Фалин вспоминал о созданном в 1958 г. в ЦК КПСС совсекретном отделе информации: «Ему вменялось в обязанность готовить к каждому заседанию политбюро обзор актуальной международной ситуации, анализ документов, вносившихся на заседание МИДом, разведками, военведом. Руководитель отдела Г. М. Пушкин докладывает Н. С. Хрущёву, что из идеи „вольный город Западный Берлин“ ничего путного не получится, а если мы переусердствуем, дело может дойти до силового конфликта. Хрущёв грубо обрывает докладчика: „Ерунда! Даже, если мы введем войска в Западный Берлин, никакой войны не будет“. И распустил отдел».
 1959—1963 гг. — заместитель министра иностранных дел СССР, член Коллегии МИД СССР.

Кандидат в члены ЦК КПСС с 1961 г. Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1956—1961).

Участвовал в работе ряда международных конференций и совещаний, в том числе Московского совещания (1945), Парижской мирной конференции (1946). Возглавлял делегацию СССР на Женевском совещании по урегулированию лаосского вопроса (1961—1962).

Похоронен на Новодевичьем кладбище Москвы.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Отечественной войны 1-й степени (5 ноября 1945)
 Орден Трудового Красного Знамени (3 ноября 1944)

Примечания

Литература 
 «Дипломатический словарь» под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского в 3-х томах, М., «Наука», 1985—1986. — Т. 2, с. 438.
 Вавилова М.Г. Дипломат Георгий Максимович Пушкин. Семейный калейдоскоп — М., «Международные отношения», 2008. — ISBN 978-5-7133-1296-1

Ссылки 
 Биография в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898 - 1991
 [az-libr.ru/index.shtml?Persons&000/Src/0004/313d60f8 Биография на az-libr.ru]

Послы СССР в Словакии
Послы СССР в Венгрии
Послы СССР в ГДР
Консулы СССР в Урумчи
Кавалеры ордена Ленина
Заведующие отделами ЦК КПСС
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Кандидаты в члены ЦК КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Заместители министра иностранных дел СССР